

Существующие министры 
 Список премьер-министров Канады
 Список заместителей главы правительства Канады
 Список министров иностранных дел Канады
 Список министров по делам индейцев и Канадского Севера
 Список министров сельского хозяйства и продовольственной промышленности Канады
 Список министров по делам ветеранов Канады
 Список министров гражданства и иммиграции Канады
 Список министров внешней торговли Канады
 Список председателей Совета Государственного казначейства Канады
 Список председателей Тайного совета Канады
 Список министров национальной обороны Канады
 Список министров развития человеческих ресурсов Канады
 Список министров окружающей среды Канады
 Список министров финансов Канады
 Список министров промышленности Канады
 Список министров юстиции Канады
 Список министров канадского имущества
 Список министров рыболовства и океанов Канады
 Список министров природных ресурсов Канады
 Список министров здравоохранения Канады
 Список министров транспорта Канады

Исчезнувшие министры 
 Список министров энергетики, рудников и ресурсов Канады
 Список министров внутренних дел Канады
 Список помощников генерального прокурора Канады